Dit is een lijst van planetoïden 4701-4800. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (4701) Milani || 1986 VW6 || 6 november 1986 || E. Bowell
|-
| (4702) Berounka || 1987 HW || 23 april 1987 || A. Mrkos
|-
| (4703) Kagoshima || 1988 BL || 16 januari 1988 || M. Mukai, M. Takeishi
|-
| (4704) Sheena || 1988 BE5 || 28 januari 1988 || R. H. McNaught
|-
| (4705) Secchi || 1988 CK || 13 februari 1988 || Osservatorio San Vittore
|-
| (4706) Dennisreuter || 1988 DR || 16 februari 1988 || R. Rajamohan
|-
| (4707) Khryses || 1988 PY || 13 augustus 1988 || C. S. Shoemaker
|-
| (4708) Polydoros || 1988 RT || 11 september 1988 || C. S. Shoemaker
|-
| (4709) Ennomos || 1988 TU2 || 12 oktober 1988 || C. S. Shoemaker
|-
| (4710) Wade || 1989 AX2 || 4 januari 1989 || R. H. McNaught
|-
| (4711) Kathy || 1989 KD || 31 mei 1989 || H. E. Holt
|-
| (4712) Iwaizumi || 1989 QE || 25 augustus 1989 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (4713) Steel || 1989 QL || 26 augustus 1989 || R. H. McNaught
|-
| (4714) Toyohiro || 1989 SH || 29 september 1989 || T. Fujii, K. Watanabe
|-
| (4715) - || 1989 TS1 || 9 oktober 1989 || Y. Oshima
|-
| (4716) Urey || 1989 UL5 || 30 oktober 1989 || S. J. Bus
|-
| (4717) Kaneko || 1989 WX || 20 november 1989 || Y. Mizuno, T. Furuta
|-
| (4718) Araki || 1990 VP3 || 13 november 1990 || T. Fujii, K. Watanabe
|-
| (4719) Burnaby || 1990 WT2 || 21 november 1990 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (4720) Tottori || 1990 YG || 19 december 1990 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (4721) Atahualpa || 4239) T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (4722) Agelaos || 4271) T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (4723) Wolfgangmattig || 1937 TB || 11 oktober 1937 || K. Reinmuth
|-
| (4724) Brocken || 1961 BC || 18 januari 1961 || C. Hoffmeister, J. Schubart
|-
| (4725) Milone || 1975 YE || 31 december 1975 || Felix Aguilar Observatory
|-
| (4726) Federer || 1976 SV10 || 25 september 1976 || Harvard Observatory
|-
| (4727) Ravel || 1979 UD1 || 24 oktober 1979 || F. Börngen
|-
| (4728) Lyapidevskij || 1979 VG || 11 november 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (4729) Mikhailmilʹ || 1980 RO2 || 8 september 1980 || L. V. Zhuravleva
|-
| (4730) Xingmingzhou || 1980 XZ || 7 december 1980 || Purple Mountain Observatory
|-
| (4731) Monicagrady || 1981 EE9 || 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (4732) Froeschlé || 1981 JG || 3 mei 1981 || E. Bowell
|-
| (4733) ORO || 1982 HB2 || 19 april 1982 || Oak Ridge Observatory
|-
| (4734) Rameau || 1982 UQ3 || 19 oktober 1982 || F. Börngen
|-
| (4735) Gary || 1983 AN || 9 januari 1983 || E. Bowell
|-
| (4736) Johnwood || 1983 AF2 || 13 januari 1983 || C. S. Shoemaker
|-
| (4737) Kiladze || 1985 QO6 || 24 augustus 1985 || N. S. Chernykh
|-
| (4738) Jimihendrix || 1985 RZ4 || 15 september 1985 || D. B. Goldstein
|-
| (4739) Tomahrens || 1985 TH1 || 15 oktober 1985 || E. Bowell
|-
| (4740) Veniamina || 1985 UV4 || 22 oktober 1985 || L. V. Zhuravleva
|-
| (4741) Leskov || 1985 VP3 || 10 november 1985 || L. G. Karachkina
|-
| (4742) Caliumi || 1986 WG || 26 november 1986 || Osservatorio San Vittore
|-
| (4743) Kikuchi || 1988 DA || 16 februari 1988 || T. Fujii, K. Watanabe
|-
| (4744) Rovereto || 1988 RF5 || 2 september 1988 || H. Debehogne
|-
| (4745) Nancymarie || 1989 NG1 || 9 juli 1989 || H. E. Holt
|-
| (4746) Doi || 1989 TP1 || 9 oktober 1989 || A. Takahashi, K. Watanabe
|-
| (4747) Jujo || 1989 WB || 19 november 1989 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (4748) Tokiwagozen || 1989 WV || 20 november 1989 || K. Suzuki, T. Urata
|-
| (4749) Ledzeppelin || 1989 WE1 || 22 november 1989 || N. Kawasato
|-
| (4750) Mukai || 1990 XC1 || 15 december 1990 || T. Fujii, K. Watanabe
|-
| (4751) Alicemanning || 1991 BG || 17 januari 1991 || B. G. W. Manning
|-
| (4752) Myron || 1309 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (4753) Phidias || 4059) T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (4754) Panthoos || 5010) T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (4755) Nicky || 1931 TE4 || 6 oktober 1931 || C. W. Tombaugh
|-
| (4756) Asaramas || 1950 HJ || 21 april 1950 || La Plata Observatory
|-
| (4757) Liselotte || 1973 ST || 19 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (4758) Hermitage || 1978 SN4 || 27 september 1978 || L. I. Chernykh
|-
| (4759) Åretta || 1978 VG10 || 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (4760) Jia-xiang || 1981 GN1 || 1 april 1981 || Harvard Observatory
|-
| (4761) Urrutia || 1981 QC || 27 augustus 1981 || H.-E. Schuster
|-
| (4762) Dobrynya || 1982 SC6 || 16 september 1982 || L. I. Chernykh
|-
| (4763) Ride || 1983 BM || 22 januari 1983 || E. Bowell
|-
| (4764) Joneberhart || 1983 CC || 11 februari 1983 || E. Bowell
|-
| (4765) Wasserburg || 1986 JN1 || 5 mei 1986 || C. S. Shoemaker
|-
| (4766) Malin || 1987 FF1 || 28 maart 1987 || E. F. Helin
|-
| (4767) Sutoku || 1987 GC || 4 april 1987 || T. Niijima, T. Urata
|-
| (4768) Hartley || 1988 PH1 || 11 augustus 1988 || A. J. Noymer
|-
| (4769) Castalia || 1989 PB || 9 augustus 1989 || E. F. Helin
|-
| (4770) Lane || 1989 PC || 9 augustus 1989 || E. F. Helin
|-
| (4771) Hayashi || 1989 RM2 || 7 september 1989 || M. Yanai, K. Watanabe
|-
| (4772) Frankdrake || 1989 VM || 2 november 1989 || T. Hioki, N. Kawasato
|-
| (4773) Hayakawa || 1989 WF || 17 november 1989 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (4774) Hobetsu || 1991 CV1 || 14 februari 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (4775) Hansen || 1927 TC || 3 oktober 1927 || M. F. Wolf
|-
| (4776) Luyi || 1975 VD || 3 november 1975 || Harvard Observatory
|-
| (4777) Aksenov || 1976 SM2 || 24 september 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (4778) Fuss || 1978 TV8 || 9 oktober 1978 || L. V. Zhuravleva
|-
| (4779) Whitley || 1978 XQ || 6 december 1978 || E. Bowell, A. Warnock
|-
| (4780) Polina || 1979 HE5 || 25 april 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (4781) Sládkovič || 1980 TP || 3 oktober 1980 || Z. Vávrová
|-
| (4782) Gembloux || 1980 TH3 || 14 oktober 1980 || H. Debehogne, L. Houziaux
|-
| (4783) Wasson || 1983 AH1 || 12 januari 1983 || C. S. Shoemaker
|-
| (4784) Samcarin || 1984 DF1 || 28 februari 1984 || H. Debehogne
|-
| (4785) Petrov || 1984 YH1 || 17 december 1984 || L. G. Karachkina
|-
| (4786) Tatianina || 1985 PE2 || 13 augustus 1985 || N. S. Chernykh
|-
| (4787) Shulʹzhenko || 1986 RC7 || 6 september 1986 || L. V. Zhuravleva
|-
| (4788) Simpson || 1986 TL1 || 4 oktober 1986 || E. Bowell
|-
| (4789) Sprattia || 1987 UU2 || 20 oktober 1987 || D. D. Balam
|-
| (4790) Petrpravec || 1988 PP || 9 augustus 1988 || E. F. Helin
|-
| (4791) Iphidamas || 1988 PB1 || 14 augustus 1988 || C. S. Shoemaker
|-
| (4792) Lykaon || 1988 RK1 || 10 september 1988 || C. S. Shoemaker
|-
| (4793) Slessor || 1988 RR4 || 1 september 1988 || H. Debehogne
|-
| (4794) Bogard || 1988 SO2 || 16 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (4795) Kihara || 1989 CB1 || 7 februari 1989 || A. Takahashi, K. Watanabe
|-
| (4796) Lewis || 1989 LU || 3 juni 1989 || E. F. Helin
|-
| (4797) Ako || 1989 SJ || 30 september 1989 || T. Nomura, K. Kawanishi
|-
| (4798) Mercator || 1989 SU1 || 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (4799) Hirasawa || 1989 TC1 || 8 oktober 1989 || Y. Mizuno, T. Furuta
|-
| (4800) Veveri || 1989 TG17 || 9 oktober 1989 || H. Debehogne|}

Planetoïdenlijsten